Mužská čtyřhra Shanghai Rolex Masters 2016 probíhala v první polovině října 2016. Do deblové soutěže šanghajského tenisového Mastersu nastoupilo dvacet čtyři dvojic. Obhájcem titulu byl jihoafricko-brazilský pár Raven Klaasen a Marcelo Melo, jehož členové nestartovali společně. Klaasen nastoupil s Izraelcem Rajeevem Ramem, aby ve druhém kole podlehli Jo-Wilfriedu Tsongovi a Nenadu Zimonjićovi. Spoluhráčem Mela se stal polský deblista Łukasz Kubot, s nímž skončil také ve druhé fázi na raketách Pabla Cuevase a Marcela Granollerse.

První společný start na okruhu ATP World Tour proměnil v triumf nenasazený pár složený z Američanů Johna Isnera a Jacka Socka, který ve finále zdolal za 62 minut rovněž nenasazenou finsko-autralskou dvojici Henri Kontinen a John Peers ve dvou setech dvakrát 6–4. Oba šampioni si do žebříčku ATP připsali 1000 bodů, rozdělili si finanční odměnu ve výši 323 100 amerických dolarů a získali premiérovou trofej v probíhající sezóně. Isner vybojoval čtvrtou deblovou trofej na okruhu ATP Tour a Sock sedmou takovou.

Nasazení párů 
Všechny nasazené páry obdržely volný los do druhého kola.
  Jamie Murray /  Bruno Soares (čtvrtfinále)
  Bob Bryan /  Mike Bryan (semifinále)
  Łukasz Kubot /  Marcelo Melo (2. kolo)
  Feliciano López /  Marc López (čtvrtfinále)
  Raven Klaasen /  Rajeev Ram (2. kolo)
  Rohan Bopanna /  Daniel Nestor (2. kolo)
  Treat Conrad Huey /  Max Mirnyj (2. kolo)
  Robert Lindstedt /  Vasek Pospisil (2. kolo)

Pavouk

Finálová fáze

Horní polovina

Dolní polovina

Odkazy

Reference

Externí odkazy 
 

Shanghai ATP Masters 1000
Tenis v Číně v roce 2016
ATP World Tour 2016